Viktor Löwenfeld ist der Name folgender Personen:

* Viktor Löwenfeld (Fußballspieler) (1889–), österreichischer Fußballspieler und -trainer 
 Viktor Löwenfeld (Kunstpädagoge) (1903–1960), austroamerikanischer Kunstpädagoge